

Toponymie
 Garnek, un village polonais dans la voïvodie de Mazovie
 Garnek, un village polonais dans la voïvodie de Silésie.